Хилсборо има више значења:
 Округ Хилсборо (Њу Хемпшир)
 Округ Хилсборо (Флорида)
 Хилсборо (Њу Хемпшир)
 Хилсборо (Мисисипи)
 Хилсборо (Нови Мексико)
 Хилсборо (Тенеси)
 Хилсборо (Ајова)
 Хилсборо (Алабама)
 Хилсборо (Вирџинија)
 Хилсборо (Илиноис)
 Хилсборо (Калифорнија)
 Хилсборо (Тексас)
 Хилсборо (Висконсин)
 Хилсборо (Западна Вирџинија)
 Хилсборо (Индијана)
 Хилсборо (Канзас)
 Хилсборо (Мериленд)
 Хилсборо (Мисури)
 Хилсборо (Орегон)
 Хилсборо (Охајо)
 Хилсборо (Северна Дакота)
 Хилсборо (Северна Каролина)
 Стадион Хилсборо